Семиром:

 Семиром — город в центральном Иране, в провинции Исфахан.
 Семиром — один из 21 шахрестана иранской провинции Исфахан.